Łączki ist ein polnischer Ortsname:
(nach Woiwodschafts-ABC sortiert:)

 Łączki (Nidzica), untergegangener Ort im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Albinshof, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Łączki (Bodzechów) im Powiat Ostrowiecki, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Łączki (Lesko) im Powiat Leski, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Łączki (Zabierzów) im Powiat Krakowski, Woiwodschaft Kleinpolen
 Łączki (Piotrków Kujawski) im Powiat Radziejowski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Łączki (Ryczewice) im Powiat Świdnicki, Woiwodschaft Lublin
 Łączki (Łyse) im Powiat Ostrołęcki, Woiwodschaft Masowien
 Łączki (Nyski) im Powiat Nyski, Woiwodschaft Opole
 Łączki (Janów) im Powiat Częstochowski, Woiwodschaft Schlesien
 Łączki (Toszek) im Powiat Gliwicki, Woiwodschaft Schlesien

Siehe auch: Łączka